Schinzer ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Schinzer (* 1953), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Walter Schinzer (1906–1991), deutscher Schriftsteller